Бара́бинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — город Барабинск.

География 
Район расположен на западе Новосибирской области. 58 % площади района занято сельхозугодиями, 20 % — водными объектами, 9 % — болота, 9 % — лесами и кустарниковыми зарослями, остальная территория занята постройками, дорогами и прочими объектами. Территория района по данным на 2008 год — 441,5 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 311,9 тыс. га (70,6 % всей площади).

История 
Район образован в 1925 в составе Барабинского округа Сибирского края. В 1930 году, после разделения Сибирского края, оказался в составе Западно-Сибирского края. В 1936 году из Барабинского района был выделен Куйбышевский район. В 1937 году Барабинский район был включен во вновь образованную Новосибирскую область.

В 2018 году район вошёл в состав Барабинско-Куйбышевской агломерации.

Название района происходит от слова «бараба», названия древнего племени, проживающего на данной территории ещё до татар и именовавшего себя в честь тотема-покровителя — птички сойки.

Достопримечательности

Рукотворные достопримечательности 

 Мемориал Славы;
 Аллея Славы по улице Ульяновской;
 Памятник воинам-деповчанам;
 Музеи в колледже железнодорожного транспорта имени Н. Лунина и локомотивном депо станции Барабинск;
 Комплекс водонапорных башен;
 Краеведческий музей;
 Городской железнодорожный вокзал с экспонатами железнодорожной техники прошлого;
 Храм в честь Андрея Стратилата и великомученицы Екатерины;
 Церковно-приходская школа им. Иоанна Кронштадтского, 1897 года постройки;
 Часовня Георгия Победоносца;
 Церковь Божьей Матери;
 Комплекс элеватора (мельница и складские помещения);

Памятники природы 

 Солёное бессточное озеро Чаны;
 Пресное озеро Сартлан;

 Памятник природы областного значения «Казанцевский мыс»;
 Памятник природы областного значения «Полуостров Сугун»;

Кирзинский заказник, важный природоохранный объект федерального значения.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Барабинск) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 12 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 11 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Барабинском районе 51 населённый пункт.

 Упразднённые населённые пункты
6 апреля 2009 года упразднены деревни Энгельдинка Межозерного сельсовета и Маук Таскаевского сельсовета.

8 июня 2009 года упразднены деревня Песчанка и железнодорожный разъезд (остановочная платформа) 3001 км Устьянцевского сельсовета

Транспорт 
Через территорию района проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали «Татарск—Новосибирск». Протяженность автомобильных дорог — 364,1 км, из них с твердым покрытием — 355 км.

Люди, связанные с районом 
 Куйбышев Валериан Владимирович — революционный деятель;
 Апарин Максим Григорьевич — герой Советского Союза;
 Бурцев Дмитрий Петрович — герой Советского Союза;
 Воронков Иван Яковлевич — герой Советского Союза;
 Перевозников Андрей Тимофеевич — герой Советского Союза;
 Хрусталев Павел Иванович — герой Советского Союза;
 Шубин Алексей Петрович — герой Советского Союза.

Более 11 тысяч барабинцев ушли на фронт, порядка 5 тысяч из них погибли на полях сражений.

 Почётные граждане Барабинского района
 Васильев Гавриил Дмитриевич (1921, с. Пшада Геленджикского р-на Краснодарского края – 1987) - с 1960 по 1986 год – директор совхоза «Барабинский»

Примечания

Ссылки 
 Барабинский район на сайте администрации Новосибирской области
 Официальный сайт района
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области